Ostružná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ostružná (vattendrag), Plzeň, 
 Ostružná (ort), Olomouc, Okres Jeseník, 
 Ostružná (berg), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar